Chablis (wijn), een Franse wijn
 Chablis (wijnstreek), een streek in Frankrijk
 Chablis (Yonne), een gemeente in het Franse departement Yonne
 Chabliz (voorheen Chablis), een Haagse muziekgroep